Henrik Zetterberg, švedski hokejist, * 9. oktober 1980, Njurunda, Švedska.

Zetterberg velja za enega najboljših hokejskih napadalcev, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. 

V svoji karieri je igral le za dva kluba, domači Timrå IK in Detroit Red Wings, za katere igra od sezone 2002/2003 in s katerimi je osvojil Stanleyev pokal v sezoni 2007/2008. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik po ene zlate medalje in srebrne, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne ter dveh bronastih medalj.

Pregled kariere 

|-
| Timrå IK
| Švedska mladinska liga
| 97/98
|
| 18
| 9
| 5
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
| 16
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
| 37
| 15
| 13
| 28
|
| 2
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Timrå IK
| Švedska mladinska liga
| 99/00
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 31
| 16
| 8
| 24
| +15
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedski superpokal
| 99/00
|
| 11
| 4
| 6
| 10
| +11
| 0
|
| 10
| 10
| 4
| 14
| +7
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 47
| 15
| 31
| 46
| -2
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 48
| 10
| 22
| 32
| -14
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedski superpokal
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 7
| 5
| 12
| +8
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 0
| 7
| 7
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
|
| 79
| 22
| 22
| 44
| +6
| 8
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -4
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
|
| 61
| 15
| 28
| 43
| +15
| 14
|
| 12
| 2
| 2
| 4
| 0
| 4
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 50
| 19
| 31
| 50
| +15
| 24
|
| 7
| 6
| 2
| 8
| +2
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
|
| 77
| 39
| 46
| 85
| +29
| 30
|
| 6
| 6
| 0
| 6
| -2
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +4
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
|
| 63
| 33
| 35
| 68
| +26
| 36
|
| 18
| 6
| 8
| 14
| +1
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 07/08
|
| 75
| 43
| 49
| 92
| +30
| 34
|
| 22
| 13
| 14
| 27
| +16
| 16
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 08/09
|
| 77
| 31
| 42
| 73
| +13
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 758
| bgcolor="#7FFF00" | 287
| bgcolor="#7FFF00" | 369
| bgcolor="#7FFF00" | 656
| bgcolor="#7FFF00" | +155
| bgcolor="#7FFF00" | 286
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | +28
| bgcolor="#7FFF00" | 44
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1999
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Detroit Red Wings